Pallaske ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pallaske (1898–1970), deutscher Veterinär
 Jana Pallaske (* 1979), deutsche Schauspielerin und Sängerin